Ефим Аронович Аркин (1 января (13 января) 1873, Пинск — 31 января 1948, Москва) — советский врач-психолог, . Доктор педагогических наук, профессор. Действительный член АПН РСФСР (1947).

Биография 
Родился в Пинске. Окончил 2-ю Киевскую гимназию с золотой медалью и медицинский факультет Киевского университета (1898). Работал фабричным и земским врачом Дмитровского уезда Московской губ. В 1903 году совершенствовался как детский врач в Швейцарии. Во время русско-японской войны служил военным врачом на Дальнем Востоке, был председателем обществ, комитета по оказанию помощи детям беженцев.
С 1906 года — в Москве. В годы Первой мировой войны — заведующий Московским городским солдатским лазаретом; организовал помощь детям беженцев. В 1924 году организовал и возглавил первую в стране кафедру дошкольной педагогики во 2-м МГУ.

Е. А. Аркин — основоположник учения о лекарственной патологии, впервые в мировой литературе в 1901 году описал признаки лекарственной болезни и предложил этот термин для обозначения её как самостоятельной нозологической формы. Разрабатывал теоретические основы воспитания детей в дошкольных учреждениях.

Похоронен на Введенском кладбище (1 уч.).

Семья 
 Брат — Семён Аронович Аркин (1871, Пинск — 1952, Москва) — врач-невропатолог.
 Дети:
 Давид Ефимович Аркин (1899—1957), искусствовед.
 Григорий Ефимович (Иосифович) Аркин (1900—1938), социал-демократ, член Московского союза социал-демократической рабочей молодежи.
 Аркадий Ефимович Аркин (1904—1983), архитектор.

Библиография 
 К учению о лекарственных сыпях: Способ разлитого дерматита, вызванного втиранием ртути; Из Дмитровск. земск. больницы. — М., 1901;
 Пасха. — СПб.: Александро-Невское об-во трезвости, 1912. — 7 с. — (Библиотека «Трезвой жизни», № 236);
 Мозг и душа. — M.: Гос. изд-во, 1921. — 72 с. — (Естественно-научная библиотека);
 Дошкольный возраст, его особенности и гигиена. — [Москва]: Гос. изд-во, 1921. — 430 с.;
 Личность и среда в свете современной биологии. — М.: «Новая Москва», 1924. — 96 с. — (Библиотека «Вестника просвещения»);
 Экономика человеческого организма. — М.: Гос. изд-во, [1925]. — 232 с. — (Популярно-научная библиотека);
 Анатомия и физиология человека. — М.: Работник просвещения, 1927 (тип. «Гудок»). — 80 с.;
 Об изучении детского коллектива. — М.: «Новая Москва», 1927. — 37 с. — (Библиотека «Вестник просвещения»);
 Личность и среда в свете современной биологии. — Изд., испр. и доп. — М.-Л.: Гос. изд-во, 1927. — 260 с.;
 Физиология человека. — М.-Л., 1928;
 Беседы о воспитании. — М.: Госиздат РСФСР «Московский рабочий», школа ФЗУ «Мосполиграф», 1930. — 64 с.;
 Ребёнок от года до четырёх лет. — М.-Л.: Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931—197 с.;
 О некоторых вопросах воспитания детей: (Переписка с родителями). — М., 1933—1935;
 Театр для детей и его зритель: Опыт педологич. работы в Моск. театре для детей. — М.: шк. ФЗУ треста «Полиграфкнига», 1934. — 36 с.;
 Ослабленные дети в детском саду: (Режим в свете педологич. характеристики) / Проф. Е. А. Аркин, д-р С. Р. Благая. — Л.-М.: Медгиз, 1934. — 88 с.
 Ребёнок и его игрушка в условиях первобытной культуры. — М.: Гос. центр. науч.-иссл. ин-т охраны здоровья детей и подростков, 1935. — 95 с.;
 Беседы о воспитании детей: В помощь пионервожатым. — [М.]: Мол. гвардия, 1936. — 166 с.;
 Работа детского сада с семьёй: Метод. письмо / Упр. по дошкол. воспитанию НКП РСФСР. — [Москва]: НКП РСФСР, 1940. — 22 с.;
 Особенности школьного возраста. — М.: Ин-т сан. просвещения, 1945. — 33 с. — (В помощь учителю);
 Физическое воспитание в детском саду. — М.-Л. ;
 Ребёнок в дошкольные годы. — М., 1948.
 Родителям о воспитании: Воспитание ребёнка в семье от года до зрелости. — М.-Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1949. — 340 с., 8 л. ил.;
 Дошк. возраст. — М.;
 Вопросы сов. дошк. воспитания. — М. 1950;
 Особености на училищната възраст. — София: Здравиздат, 1950. — 53 с.;
 Fragen der sowjetischen Vorschulerziehung / E. A. Arkin. — Berlin: Volk und Wissen, 1952. — 116 с.;
 Родителям о воспитании: Воспитание ребёнка в семье от года до зрелости. — M.;
 Письма о воспитании детей. — M.;
 Ребёнок в дошк. годы, вступ. ст и ред. А. В. Запорожца и В. В. Давыдова [М., 1968].

Примечания

Литература 
 Pадииа Е., Е. А. Аркин. [Некролог], СП, 1948, № 4.

Ссылки 
 АРКИН Ефим Аронович
 АРКИН Ефим Аронович в проекте «Российская Еврейская Энциклопедия»

Академики АПН РСФСР
Выпускники Киевской 2-й гимназии
Выпускники медицинского факультета Киевского университета Св. Владимира
Преподаватели 2-го МГУ
Похороненные на Введенском кладбище